Флаг муниципального образования «Бугурусла́нский район» Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг учреждён 25 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6349.

Описание 
«Прямоугольное жёлтое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, по вертикальным краям имеющее голубые полосы шириной в 1/5 длины полотнища; в центре полотнища изображён красный цветок из герба района, а на лазоревых краях изображён жёлтый колос со стеблем».

Обоснование символики 

В Бугурусланском районе находиться музей-усадьба русского писателя С. Т. Аксакова певца оренбургской природы, талант которого так дорог всем жителям района, Оренбуржья и России, автора известной сказки «Аленький цветочек». Красный цветок на флаге района, знакомый изгиб его листьев, перекликается с красным сердцем в гербе рода Аксаковых.

Бугурусланский район является сельскохозяйственным районом Оренбургской области. Основным видом деятельности сельхозтоваропроизводителей является возделывание зерновых культур. В связи с этим на флаге района — колосья пшеницы.

Происхождение названия Бугуруслан некоторые учёные связывают со словом «буг», в значении «урема — пойма, поросшая ивняком, осокорником, кустами вербы», или «река с широкой, затопляемой вешними водами лесистой поймой». Голубые края флага района — символически отражают не только это понятие, но и многочисленные пойменные озёра, пруды и родники, расположенные на территории района.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта и прозрения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Красный цвет символ праздника, красоты, активности, мужества.

Примечания 

Флаги с изображением пшеничного колоса
Флора в геральдике